Toponímia:
 Lawrence (Indiana)
 Lawrence (Kansas), ciutat a l'estat de Kansas (Estats Units) i seu del comtat de Douglas 
 Lawrence (Massachusetts)
 Lawrence (Nebraska)
 Lawrence (Nova York)
 Lawrence Creek, poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Biografies:
 Prenom:
 Mr. Lawrence (1969), actor de veu, comediant, escriptor, presentador de televisió i director estatunidenc
 Lawrence Alma-Tadema (Dronrijp, Països Baixos, 1836 – Wiesbaden, Alemanya, 1912), pintor britànic
 Lawrence Doherty (Wimbledon, Regne Unit, 1875 - Broadstairs, 1919), tennista anglès 
 Lawrence Durrell (1912 - 1990), escriptor 
 Lawrence Ferlinghetti (Yonkers, Nova York, 1919), escriptor estatunidenc
 Lawrence Gonzi (1953), advocat i polític, primer ministre de Malta des de 2004 
 Lawrence Klein (Omaha, 1920) economista estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel d'Economia l'any 1980 
 Lawrence Kohlberg (1927-1987), psicòleg i professor universitari nord-americà 
 Lawrence Lambe (1849–1934) geòleg i paleontòleg de Geological Survey of Canada (GSC)
 Lawrence Lessig (1961, Dakota del Sud), advocat i professor de dret 
 Lawrence Norfolk (Londres, 1963), novel·lista britànic.
 Lawrence Nuesslein (Ridgefield Park, 1895 - Allentown, 1971), tirador olímpic estatunidenc
 Lawrence Roberts (Connecticut, 1943) científic nord-americà, considerat un dels pares d'Internet 
 Lawrence Stone (Epsom, Anglaterra, 1919 - 1999), historiador anglès 
 Lawrence Telling (Minety, Wiltshire, 1946), pilot de trial anglès 
 Lawrence Venuti (Filadèlfia, 1953) teòric de la traducció, historiador de la traducció i crític estatunidenc 
 William Lawrence Bragg (Adelaide, 1890 - Ipswich, Anglaterra, 1971), físic australià 
 Cognom:
 Andrea Mead-Lawrence (Rutland, Vermont, 1932 - Mammoth Lakes, 2009), esquiadora estatunidenca
 Caroline Lawrence escriptora nord-americana nascuda a Anglaterra 
 Chris Lawrence, pilot de curses automobilístiques britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 D. H. Lawrence (Eastwood, Nottinghamshire, 1885 - Vence, 1930), escriptor anglès 
 Ernest Lawrence (Canton, Dakota del Sud, 1901 - Palo Alto, Califòrnia, 1958), físic estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel
 Esyllt T. Lawrence, (Treforys, Abertawe, Gal·les), intel·lectual i escriptora gal·lesa
 Frederic Lawrence (Londres, 1884 - ?), compositor anglès
 Fred Lawrence Whipple (Red Oak, Iowa, 1906 - Cambridge, Massachusetts, 2004), astrofísic estatunidenc
 Jennifer Lawrence (Louisville, Kentucky, 1990), actriu estatunidenca 
 Peter Lawrence (Anglaterra, 1941), biòleg anglès especialitzat en biologia del desenvolupament 
 Thomas Lawrence (Bristol, 1769 - 1830), retratista anglès 
 Thomas Edward Lawrence (1888 - 1935), més conegut com a Lawrence d'Aràbia, militar britànic que actua durant la Primera Guerra Mundial a l'Aràbia
 Miscel·lània: Lawrence d'Aràbia, pel·lícula realitzada per David Lean, el 1962, inspirada en la vida de TE Lawrence